Bei den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio wurden in insgesamt zwei Wettbewerben im Sitzvolleyball Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen am 4. und 5. September 2021.

Mannschaften

Frauen

Männer

Ergebnisse

Frauen

Gruppenphase 
Die Spiele in der Gruppenphase des Frauenturniers finden vom 27. bis 30. August sowie am 1. September statt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Hauptrunde 
Das Spiel um den 3. Platz findet am 4. September statt.

Männer

Gruppenrunde 
Die Spiele in der Gruppenphase des Männerturniers finden vom 27. bis 31. August statt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Hauptrunde 
Das Spiel um den 3. Platz findet am 4. September statt.

Einzelnachweise 

Sitzvolleyball
2020
Makuhari Messe
Sportveranstaltung in Chiba
Volleyballwettbewerb in Japan
Volleyballveranstaltung 2021